Ре́всельга () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Пайского сельского поселения.

Общие сведения 
Располагается на северо-восточном берегу Ревсельгского озера.

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 147 человек.

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района